Shady Rest ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Shady Rest (Connecticut)
 Shady Rest (Florida)
 Shady Rest (Tennessee)